Жюлья́ Симо́н (; ) — французская биатлонистка, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачёте и двух малых Кубков мира в зачёте гонок преследования и масс-стартов в сезоне 2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира.

Карьера 

Дебют Жюльи Симон на международных гонках состоялся на Юниорском Чемпионате Европы 2014, проходящего в чешском Нове-Место-на-Мораве, где Жюли Симон заняла 26-е место в спринтерской гонке и 24-е место в индивидуальная гонке.

На чемпионате мира среди юниоров 2014 года, проходившего в американском Преск-Айле, Симон заняла третье место, проиграв Лизе Виттоцци и немке . В гонке преследования биатлонистка заняла 16-е место, а в индивидуальная гонке — 25-е место.

Симон участвовала также и на чемпионате Европы, где в 2015 году биатлонистка заняла третье место в составе эстафеты.

На чемпионате мира 2020 года претендовала на победу в масс-старте, пройдя без промахов первые три огневых рубежа, но допустила два промаха на последнем и в итоге заняла пятое место.

14 марта 2020 года в Контиолахти выиграла свой первый этап Кубка мира, победив в преследовании. 17 января 2021 года в Оберхофе победила в масс-старте. 23 января 2021 года выиграла ещё один масс-старт на этапе Кубка мира.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Жюлья в первый день соревнований в составе смешанной эстафетной команды Франции завоевала серебряную медаль.

На чемпионате мира 2023 года в Оберхофе Симон была лидером сборной Франции. Симон выиграла золото в гонке преследования (единственное золото сборной Франции в личных гонках) после 10-го места в спринте, а также стала третьей в смешанной эстафете и масс-старте.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионат Европы

Чемпионат мира среди юниоров

Кубок мира

Примечания 

Биатлонисты Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по биатлону